Stapler ist 

 eine kürzere Bezeichnung für Gabelstapler
 englisch für ein Klammernahtgerät in der Chirurgie
 englisch für ein Heftgerät im Büro

Stapler ist der Familienname folgender Personen:
 Robin Stapler, US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Stabler
 Stapelheber